HMS Defender es nombre de los siguientes buques:
 el destructor de la clase D HMS Defender (H07);
 el destructor de la clase Daring (1949) HMS Defender (D114); y
 el destructor de la clase Daring (Tipo 45) HMS Defender (D36).